Julien Toniutti (1981-), pilote français de moto ;

 Giancarlo Toniutti (1963-), compositeur de musique électronique ;

 Benjamin Toniutti (1989-), volleyeur français.